Берген, Кэндис:
* Берген, Кэндис (род. 1946) — американская актриса.
 Берген, Кэндис (род. 1964) — депутат из Манитобы, временная глава Консервативной партии Канады.